Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2006 vond plaats van 23 tot en met 29 oktober 2006 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 16e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 30 deel.

Het eerste reekshoofd, de Russin Maria Sjarapova, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar landgenote, de als tweede geplaatste titelverdedigster Nadja Petrova, in twee sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige speelsters uit de top 30

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Gisela Dulko en Květa Peschke hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven, maar ieder voor een andere partner gekozen.
 Gisela Dulko en de Nederlandse Michaëlla Krajicek bleven steken in de eerste ronde.
 Květa Peschke speelde samen met Francesca Schiavone – dit team bereikte de halve finale, maar moest verstek laten gaan wegens een knieblessure van Schiavone.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Samantha Stosur won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Corina Morariu en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun dertiende gezamenlijke titel, de achtste in 2006. Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2006
Linz